BVS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Breves (Brasile)